Marienturm steht für
Marienturm (Aachen)
Marienturm (Frankfurt am Main)
Marienturm (Kickelhahn)
Marienturm (Sande)
Marienturm (Cumbach)

Siehe auch:
 Maria-Josepha-Turm 
 Turm Davids, Marientitel